Bama är ett släkte av tvåvingar. Bama ingår i familjen bredmunsflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bredmunsflugor
Bama